Дрезден:

Дрезден — місто в Німеччині.
 Дрезден — дирекційний округ в Саксонії ФРН з 2008 року
 Дрезден — адміністративний округ в Саксонії ФРН в 1990—2008 рр..
 Дрезден — один з 15 округів НДР в 1952—1990 рр.. після ліквідації земель 1952 року.

Дрезден — місто, штат Канзас
 Дрезден — місто, штат Мен
 Дрезден — місто в окрузі Вашингтон, штат Нью-Йорк
 Дрезден — місто, штат Теннессі
 Дрезден — селище в окрузі Єйтс, штат Нью-Йорк
 Дрезден — селище, штат Огайо

Інше 
 «Дрезден» (1907) — німецький легкий крейсер часів Першої світової війни.
 «Дрезден» (1916) — німецький легкий крейсер часів Першої світової війни.
 Drezden — музичний проект, засновником і лідером якого є Сергій Міхалок, фронтмен гурту Brutto.